Сезон 1935/35 — двадцать второй сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и тридцать шестой с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был англичанин Джек Рейнолдс. Домашние матчи в первой западной группе чемпионата и турнире чемпионов команда проводила на стадионе «Де Мер». 

Сезон для команды начался 18 августа 1935 года с товарищеского матча против олимпийской сборной Египта. В первой западной группе чемпионата клуб стартовал 15 сентября с домашнего матча с . В заключительном 18-м туре амстердамцы в гостях обыграли своего основного соперника по группе клуб  и заняли первое место в первой западной группе, обеспечив себе участие в финальной части чемпионата. В розыгрыше кубка страны клуб завершил своё выступление на стадии четвёртого раунда.

В турнире чемпионов соперниками «Аякса» стали победители четырёх других региональных групп — «», «», НАК и «Фейеноорд». Первую игру амстердамцы провели 19 апреля 1936 года, уступив дома «Фейеноорду» со счётом 1:4. В остальных семи матчах выиграли пять встреч и потерпели два гостевых поражения. «Аякс» по итогам восьми матчей занял 2-место после «Фейеноорда». Лучшим бомбардиром клуба стал Пит ван Ренен, забивший 25 голов.

Клуб

Состав команды

Руководство

Чемпионат Нидерландов

Первый класс Запад I

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в Первом классе Запад I ().

Матчи 
Легенда

Турнир чемпионов

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в турнире чемпионов ().

Матчи 
Легенда

Кубок Нидерландов 

Легенда

Прочие матчи 
Легенда

Статистика игроков

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте eu-football.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте voetbalarchieven.nl

1935/1936
Аякс